Cook (på dansk kok) har flere specialiseringer:
 Cook (månekrater)
 Cook (album) - et musikalbum udgivet i 1975 af Premiata Forneria Marconi.
 Cook - efternavn
 James Cook - kommandørkaptajn og britisk opdagelsesrejsende født 1728, død 1779.

Se også 
 Cooke
 Coke
 Cookøerne